Le schéma du grec ancien  /  (« manière d'être », « forme », « figure », « extérieur », « apparence », « faux-semblant ») est une représentation de données  simplifiée servant de vecteur de communication et souvent codifié ou symbolisé.
Le mot prend généralement le sens de graphe selon le domaine dont on parle :
 représentation graphique simplifiée, en général ;
 en mathématiques, les schémas sont des objets de la géométrie algébrique généralisant les variétés algébriques.
 en informatique, 
 un schéma décrit une structure de données,
 en psychologie, un schéma désigne un certain type de représentations mentales,
 en particulier, la notion de schéma corporel intervient en neurobiologie et en psychologie pour désigner la représentation du corps,
 en électricité, un schéma électrique permet de représenter un circuit électrique,
 en ecclésiologie catholique, un schéma désigne un exposé doctrinal préparé dans les commissions particulières avant d'être proposé à une congrégation générale lors d'un concile.